Sezon 2001/02 Drugiej ligi SR Јugoslavije – 10. edycja rozgrywek jugosłowiańskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w czterech grupach: Sjever (Północ), Zapad (Zachód) i Istok (Wschód) – były to trzy grupy serbskie oraz Jug (Południe) – grupa czarnogórska i występowało w nich łącznie 66 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do Prvej ligi SR Јugoslavije, a ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi lub Crnogorskiej ligi.

Sjever (Północ)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Sjever w sezonie 2001/02 występowało 18 drużyn.

 * Przed sezonem FK Radnički Obrenovac (10. miejsce w Srpskiej lidze Beograd) oraz FK Milicionar Belgrad (18. spadkowe miejsce w Prvej lidze) połączyły się i od sezonu 2001/02 będą występowały w Drugiej lidze jako FK Radnički Obrenovac.

Tabela 

 FK Radnički Obrenovac awansował do Prvej ligi 2002/03.
 FK Bežanija, FK Spartak Subotica, FK Kabel Novi Sad, FK Solunac Karađorđevo, FK Teleoptik, FK Balkan Mirijevo, FK Železničar Belgrad, FK ČSK Pivara Čelarevo i FK Proleter Zrenjanin spadły do Srpskiej ligi 2002/03.
 * Po zakończeniu sezonu FK BSK Borča (8. miejsce w Drugiej lidze Istok) zrezygnował z gry w Drugiej lidze Sjever w sezonie 2002/03 (brak drużyny w rozgrywkach ligowych sezonu 2002/03), dzięki czemu w jego miejsce w Drugiej lidze utrzymał się FK Vrbas, jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

 ** Po sezonie FK Solunac Karađorđevo oraz FK Palić połączyły się i od sezonu 2002/03 będą występowały w Srpskiej lidze Vojvodina jako FK Palić.

Zapad (Zachód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Zapad w sezonie 2001/02 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Javor Ivanjica awansował do Prvej ligi 2002/03.
 FK Zastava Kragujevac, FK ZSK Valjevo, FK Zlatibor Užice, FK Sloga Kraljevo, FK Kolubara Lazarevac, FK Železničar Lajkovac, FK Novi Pazar, FK Jedinstvo Ub, FK Sloboda Užice i FK Polet Ljubić spadły do Srpskiej ligi 2002/03.
 * W trakcie sezonu FK Zastava Kragujevac wycofała się z rozgrywek Drugiej ligi Zapad po 4. kolejkach, a jej wyniki anulowano.

 ** Po zakończeniu sezonu FK Sloga Lipnički Šor zrezygnowała z gry w Srpskiej lidze Dunav w sezonie 2002/03 (brak drużyny w rozgrywkach ligowych sezonu 2002/03).

Istok (Wschód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Istok w sezonie 2001/02 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Radnički Niš awansował do Prvej ligi 2002/03.
 FK Vučje, FK Železničar Niš, FK Radnički Svilajnac i FK Jedinstvo Paraćin spadły do Srpskiej ligi 2002/03.
 FK Trajal Kruševac spadł do Zonskiej ligi 2002/03 (po zakończeniu sezonu klub zrezygnował z gry w Srpskiej lidze Timok i w następnym sezonie będzie występował w Zonskiej lidze w grupie Pomoravska zona (czwarty poziom rozgrywek)).
 * Po zakończeniu sezonu FK BSK Borča zrezygnował z gry w Drugiej lidze Sjever w sezonie 2002/03 (brak drużyny w rozgrywkach ligowych sezonu 2002/03).

 ** Po sezonie FK Mladi Radnik Požarevac oraz FK Građanski Svilajnac połączyły się i od sezonu 2002/03 będą występowały w Drugiej lidze Istok jako FK Mladi Radnik Požarevac.

 *** Po zakończeniu sezonu FK Napredak Kušiljevo zrezygnował z gry w Srpskiej lidze Timok w sezonie 2002/03 (drużyna została rozwiązana po sezonie 2001/02).

Jug (Południe)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Jug w sezonie 2001/02 występowało 12 drużyn.

Tabela 

 FK Mogren Budva awansował do Prvej ligi 2002/03.
 FK Ibar Rožaje spadł do Crnogorskiej ligi 2002/03.

Zobacz też 
 Prva liga SR Јugoslavije 2001/02

Linki zewnętrzne 
 Archiwum RSSSF (tabele)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Serbii
2002 w Serbii
2001 w Czarnogórze
2002 w Czarnogórze